Goshen ist:

 eine Burenrepublik, siehe Republik Goshen

Goshen ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Goshen (Alabama)
 Goshen (Arkansas)
 Goshen (Kalifornien)
 Goshen (Connecticut)
 Goshen (Georgia)
 Goshen (Idaho)
 Goshen (Indiana)
 Goshen (Kentucky)
 Goshen (Maryland)
 Goshen (Massachusetts)
 Goshen (Missouri)
 Goshen (New Hampshire)
 Goshen (New Jersey)
 Goshen (Town, New York)
 Goshen (Village, New York)
 Goshen (Clermont County, Ohio)
 Goshen (Tuscarawas County, Ohio)
 Goshen (Oregon)
 Goshen (Clearfield County, Pennsylvania)
 Goshen (Lancaster County, Pennsylvania)
 Goshen (South Carolina)
 Goshen (Tennessee)
 Goshen (Texas)
 Goshen (Utah)
 Goshen (Vermont)
 Goshen (Virginia)
 Goshen (Washington)
 Goshen (West Virginia)

Goshen ist der Familienname folgender Personen:
 Ayelet Gundar-Goshen (* 1982), israelische Autorin
 Moshe Goshen-Gottstein (1925–1991), deutscher Linguist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Goshen Township
 Goschen